Charles Michel, Belgisch politicus en premier van België tussen 2014 en 2019
Charles Michel (1849-1926), Frans orgelbouwer
Charles Michel (1853-1929), Belgisch hoogleraar
Charles Michel (1874-1967), Belgisch kunstschilder

Zie ook 
Charles (doorverwijspagina)
Michel (doorverwijspagina)